Sant Pancraç de Roma, màrtir del s. III
 Sant Pancraç de Portvendres, eremita llegendari, mestre de Sant Eudald
 Sant Pancraç de Taormina.